Перлес ():

 Перлес, Иосиф (1835—1894) — венгерский раввин и учёный.
 Перлес, Макс (Perles, Max; 1867—1894) — немецкий окулист и публицист, сын Иосифа Перлеса.
 Перлес, Розалия (1839-?) — немецкая писательница и благотворительница; дочь С. Б. Шефтеля, жена Иосифа Перлеса.
  (1874—1933) — немецкий раввин и публицист.

Примечания